La Third Division 1930-1931 è stato l'11º campionato inglese di calcio di terza divisione, il 10º con la suddivisione in 2 gironi (North e South). Ad aggiudicarsi il titolo ed a salire in Second Division furono: Chesterfield (Third Division North) e Notts County (Third Division South).

Stagione

Aggiornamenti

North 
Esito della votazione per l'elezione dei club in Third Division North

Cambio di denominazione

Il South Shields si è trasferito nella città di Gateshead ed ha assunto la denominazione di Gateshead AFC

South 
Esito della votazione per l'elezione dei club in Third Division South.

Third Division North

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1931-1932.
      Rieletto nella Football League.
      Non rieletto nella Football League.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.
Note:
Rochdale costretto alla rielezione per peggior quoziente reti nei confronti della ex aequo Hartlepool United.

Risultati

Tabellone

Third Division South

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1931-1932.
      Rieletto nella Football League.
      Non rieletto nella Football League.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.

Risultati

Tabellone

Note

Voci correlate 

 First Division 1930-1931
 Second Division 1930-1931
 FA Cup 1930-1931
 FA Charity Shield 1931

Collegamenti esterni 

 
 
 
 
 

Calcio nel 1930
Calcio nel 1931
1930-1931